Полудёновка — топоним в России:

 Полудёновка — деревня в Московской области.
 Полуденовка — деревня в Томской области.
 Полуденовка — река в Томской области.

Страницы значений:Географические объекты